Prut se poate referi la:

Toponime
 Râul Prut, apă curgătoare
 Prut, Noua Suliță, sat în raionul Noua Suliță din regiunea Cernăuți (Ucraina)
 Ținutul Prut, unul din cele zece „ținuturi” înființate în 1938
 Rădăuți-Prut, localitate în județul Botoșani, Moldova, România
 Cîșlița-Prut, comună în Raionul Cahul, Republica Moldova
 Manoleasa-Prut, localitate în județul Botoșani, Moldova, România
 Prutul de Sus, euroregiune din România, Republica Moldova și Ucraina

Nume de familie
 Constantin Prut (1940-2023), critic și istoric de artă român

Altele
 Prutul Galați, companie din România
 Brigada de artilerie „Prut”, unitate militară din cadrul FT ale Armatei Naționale a Republicii Moldova

Vezi și 
 Pruteni, sat în raionul Fălești, Republica Moldova

Toponime românești